FKV steht für:
 Faser-Kunststoff-Verbund, ein Werkstoff (auch Faserverbundkunststoff, FVK)
 Frankfurter Kanu-Verein 1913
 Frankfurter Kunstverein
 Freikonservative Vereinigung, später Freikonservative Partei, eine Partei im Deutschen Reich vor 1918
 Friesischer Klootschießer-Verband, der Dachverband der ostfriesischen und oldenburgischen Klootschießer und Bossler
 Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs, österreichischer Wehrverband in der Ersten Republik
 Verordnung über Frequenzmanagement und Funkkonzessionen, schweizerische Rechtsvorschrift

fkv steht für:
 Kvenische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Abkürzung